Amara kan syfta på:

 Amara, ett släkte jordlöpare (rovskalbaggar)

Irak 
Maysan, provins, 
Al ‘Amārah (provinshuvudstad i Irak), Maysan, 

Robotskapade Irakförgreningar